Nette Lo Agneta Irene Wermeld Enström, även publicerad som Agneta Enström, född den 23 september 1978 i Hudiksvall i Hälsingland, är en svensk författare och skribent. 

Hennes texter berör ofta social rättvisa, natur- och djurrätt.

Biografi  
Wermeld Enström är statsvetare och etnolog. Hon har rapporterat från olika delar av Latinamerika med fokus på konflikter om naturresurser, oljeexploatering och ursprungsrättigheter. 

Wermeld Enström har varit ledarskribent  i Fria Tidningen och i Syre, skribent  i kulturtidskriften Opulens, samt debatterat miljöfrågor och naturrätt i bland annat Dagens Nyheter, Arbetaren, Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Dagens ETC och Miljömagasinet. Hon är författare till En svensk tiger - Om Skanska, olja och förintelse i Amazonas (2010) med Hanna Dahlström och medförfattare i antologin Alerta – Reportage från ett Ecuador i förändring (2008).

Mottagande 
Reportageboken En svensk tiger beskrevs som ett "glödhett Wallraffande om Skanskas 'greenwash' i Amazonas" i Tidningen Kulturen och bokens förarbete utgjorde grunden till Swedwatch rapport Utveckling på vems villkor: Skanskas verksamhet i ecuadorianska Amazonas som publicerades 2008. Författaren Pål Eggert har uppgivit att han inspirerades av Enströms och Dahlströms granskande reportage om Skanska i sin gestaltning av Skark  i romanen Borde vara död (2013).

Bibliografi 

Alerta: reportage från ett Ecuador i förändring (2008),  medförfattare i antologi. 
Ledare och krönikor i Stockholms Fria Tidning.)
Litteraturkritik i Kulturtidskriften Opulens.
Ledare och krönikor i Tidningen Syre.

Referenser  

Svenska författare under 2000-talet
Personer från Hudiksvall
Födda 1978
Levande personer
Kvinnor